

Astronomia
Brillamento o eruzione solare – eruzione di materia dalla superficie di una stella.

Fisica
Eruzione vulcanica – evento geofisico che si manifesta con l'espulsione rapida di rocce (solide, liquide e gassose) in punti circoscritti della crosta terrestre.possono essere effusive o esplosive.
Eruzione kimberlitica – evento geofisico che permette la formazione di giacimenti primari di diamanti.
Eruzione di pozzo – evento che consiste nell'improvvisa e spesso indesiderata fuoriuscita di liquidi di strato in pressione da un pozzo o cavità praticata nel terreno.

Medicina
Eruzione cutanea – termine generico utilizzato per identificare l'insorgenza sulla cute di una o più lesioni elementari come conseguenza di una malattia propria della pelle oppure di una malattia sistemica.

Persone
Mike Eruzione – ex hockeista su ghiaccio statunitense, di origine italiana.

Altro
Eruzione Coca-Cola Light e Mentos – reazione chimica resasi famosa tramite Internet.